Bull – amerykański serial telewizyjny
 Bull – amerykański film z 2008 r.
 Bull – brytyjski film z 2021 r.

Ludzie noszący nazwisko  Bull 
 Emma Bull – amerykańska pisarka fantasy
 Gerald Bull – kanadyjski inżynier
 Olaf Bull – norweski poeta
 Ole Bull – norweski skrzypek i kompozytor
 Richard Bull – amerykański aktor
 Steve Bull – angielski piłkarz
 Tony Bull – brytyjski zapaśnik

Inne 
 USS Bull – amerykańskie okręty

Zobacz też 
 John Bull